Příjmení Pastorek nosí více různých osobností:

 Andrej Pastorek – český překladatel
 Bohumil Pastorek (1928–2010) – český herec
 Elena Pastorková (* 1927) – slovenská a československá politička
 Jaromír Pastorek – slovenský vědec-biochemik
 René Pastorek (* 1963) – český fotbalista
 Roman Pastorek (*23.8.1978) – český moderátor, DJ a fotograf

fiktivní postavy
 Fiktivní postava Kingsley Pastorek – postava z knih o Harry Potterovi